Plaats in Indonesië
 Mojorembun (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Mojorembun (Kradenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Mojorembun (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java